Александр Мандрыка:
 Мандрыка, Александр Акимович — капитан артиллерии.
 Мандрыка, Александр Николаевич (1876—1928) — флигель-адъютант, Тифлисский губернатор, участник Первой мировой войны, полковник.